Дорохново:
 Дорохново — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Дорохново — деревня в Окуловском районе Новгородской области